BLK steht für:

 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, ein föderales Gesprächsforum zum Bildungswesen und zur Forschungsförderung in Deutschland
 Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz 
 Bund-Länder-Konferenz
 Blindleistungskompensation, eine Maßnahme zur Reduktion des Blindstroms 
 Balkon, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Die Berliner Literaturkritik, ein Literaturmagazin mit Online- und Printausgaben
 Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen
 Bundeseinheit für die Lebensmittelkette

BLK ist der Künstlername von:
 Ray BLK, Sängerin und Songwriterin 

BLK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Burgenlandkreis

Siehe auch:

BLK